Zimmerle ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Zimmerle (1916–1989), deutscher Jazzjournalist 
 Hermann-Christian Zimmerle (1921–1995), Bildhauer in Württemberg
 Ludwig Zimmerle (1867–1925), Generalbevollmächtigter in Litauen, Senatspräsident am Reichsgericht
 Ludwig von Zimmerle (1832–1907), deutscher Reichsgerichtsrat

Siehe auch:
 Zimmerl
 Zimmerli